Évisa, een gemeente in Frankrijk
Evisa (geslacht), een geslacht van vlinders